Graham House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Graham House (Kentucky), ID-Nr. 88002849
 Graham House (Michigan), ID-Nr. 72000626
 Graham House (Mississippi), ID-Nr. 08000265
 Graham House (Montana), ID-Nr. 94000888
 Graham House (South Dakota), ID-Nr. 94000559